Die Super League 2014/15 war die 118. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Sie begann am 19. Juli 2014 und endete am 29. Mai 2015. Es nahmen zehn Mannschaften teil. Es traten die zehn Vereine je viermal gegen jeden Gegner an, zweimal im heimischen Stadion, zweimal auswärts. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele.

Zu Beginn der Rückrunde wurde in der Super League und in der Challenge League der Freistossspray eingeführt.

Saisonverlauf 

In der Hinrunde war der FC Zürich wichtigster Herausforderer des Serienmeisters FC Basel, während in der Rückrunde nur noch der BSC Young Boys mit dem FC Basel im Meister-Rennen verblieb. Dennoch sicherte sich der FC Basel bereits in der 33. Runde zum sechsten Mal in Folge den Schweizer Meistertitel und beendete die Saison mit zwölf Punkten Vorsprung auf den BSC Young Boys. Dahinter folgten der FC Zürich, der in der Rückrundentabelle nur den siebten Platz belegte und der FC Thun, dessen Abschneiden angesichts der finanziellen Möglichkeiten als beachtlich galt. Der FC Aarau musste als Letztplatzierter in die Challenge League absteigen.

Der FC Basel und Vizemeister BSC Young Boys nehmen an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2015/16 teil, wo sie in der dritten Runde einsteigen. Der FC Basel wird dabei den „Champions-Weg“ antreten, während der BSC Young Boys über den „Platzierungsweg“ gehen muss.

Über die Liga haben sich der FC Zürich (Dritte Runde) und der FC Thun (Zweite Runde) einen Startplatz in der Qualifikation zur UEFA Europa League 2015/16 gesichert. Als Schweizer Cupsieger 2014/15 ist der FC Sion direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Der FC Vaduz nimmt als Liechtensteiner Cupsieger 2014/15 ebenfalls an der Europa-League-Qualifikation teil (1. Runde).

Statistiken

Tabelle 

(M) – amtierender Schweizer Meister
(C) –  Schweizer Cup-Sieger 2013/14
(N) – Neuaufsteiger der Saison 2013/14

Saisonverlauf 
Tabellenführer

Tabellenletzter

Mannschaften 
In der Saison 2014/15 bilden die zehn folgenden Vereine die Super League:

Stadien

Die Meistermannschaft des FC Basel 

Marcelo Díaz (13/1), Serey Die (7/-) und Giovanni Sio (7/1) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Assistliste 
Bei gleicher Anzahl Assists sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

201415
Fußballsaison 2014/15